Кучково поле (значения):

 Кучково поле — историческая местность на севере центральной части Москвы.
 «Кучково поле» — российское книжное издательство.